Vera Cruz é um bairro da cidade brasileira de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Fica localizado na zona norte da cidade. Sua população é de aproximadamente 19.797 habitantes.

História

O bairro Vera Cruz começou como um loteamento de grande porte, em 1928. Nesse ano, a Villa Vera Cruz contava com 40 ruas e 4 praças. O intendente Nicolau de Araújo Vergueiro foi o responsável por dar nome às ruas do bairro, antes mesmo que ele fosse habitado. A maioria dos nomes dados às ruas do bairro são representados por cidades. A principal avenida que passa pelo bairro, a Avenida Sete de Setembro, era antigamente conhecida como Itararé, e passou a denominar-se Sete de Setembro em 1913, em homenagem à independência do Brasil.

O nome Vera Cruz significa “Verdadeira Cruz” e é o nome dado aos pedaços remanescentes da cruz de Jesus.

Infraestrutura

O bairro é um dos principais da cidade, onde podemos encontrar supermercados, padarias, bancos, fruteiras, lotéricas, lojas de confecções, o CTG Moacir da Motta Fortes, uma escola municipal, uma escola estadual e a fábrica Semeato II.

Ver também
 Lista de bairros de Passo Fundo

Ligações externas
 

Bairros de Passo Fundo